Меметов Ремзі Шевкайович (нар. 9 вересня 1966 р.) — кримськотатарський політв'язень.
 Рустем Меметов — кримськотатарський музикант та співак.
 Сейтабла Меметов — кримськотатарський співак, заслужений артист України (2008), заслужений артист Криму (2001) та володар багато-тонального тенору; виконавець, якому надають статус «Золотого Голосу Криму».
 Меметов Ескендер Діляверович (7 жовтня 1958, Янгіюль, СРСР — 20 січня 1994, Сімферополь, Україна) — радянський та український кримськотатарський музикант, політик і промисловець.
 Меметов Рустем Якубович (20 квітня 1937, Сімферополь, КАРСР, РРФСР — 21 травня 2021, Мінськ) — білоруський архітектор.
 Меметов Ервін Ільдарович (нар. 7 лютого 1990, Шахрисабз, Узбецька РСР) — український футболіст кримськотатарського походження, півзахисник.